Miroslav Dvořák (né le  à České Budějovice en République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1993, il commence sa carrière avec le HC Vajgar Jindřichův Hradec en Extraliga. Par la suite, il joue notamment en Allemagne, en Serie A, en troisième division suédoise. En 2005, il est recruté par Luciano Basile, entraîneur des Diables Rouges de Briançon, en Ligue Magnus. Il joue une saison dans les Hautes-Alpes avant de rejoindre les Ours de Villard-de-Lans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| KHL Vajgar Jindřichův Hradec|| Extraliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| IHC Písek|| 1.liga|| 30|| 2|| 3|| 5|| 26|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Dukla Jihlava || Extraliga || 25|| 5|| 6|| 11|| 22|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| IHC Písek|| 1.liga || 40|| 2|| 12|| 14|| 50|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999|| IHC Písek|| 1.liga || 15|| 1|| 3|| 4|| 18|| || || || || 
|-
| HC Dukla Jihlava || Extraliga || 29|| 6|| 8|| 14|| 34|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| IHC Písek|| 1.liga || 47|| 12|| 14|| 26|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001||Scorpions du Nouveau-Mexique || WPHL|| 34|| 3|| 8|| 11|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001||Mustangs de Phoenix || WCHL|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| Amberg ERSC|| Regionalliga|| 40|| 13|| 27|| 40|| 66|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Amberg ERSC|| Oberliga|| 48|| 9|| 20|| 29|| 57|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Val Gardena|| Serie A|| 40|| 5|| 16|| 21|| 34|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Briançon|| Ligue Magnus|| 20|| 4|| 4|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 26|| 8|| 6|| 14|| 28|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Villard-de-Lans|| Ligue Magnus|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Passau Black Hawks|| Oberliga|| 42|| 4|| 12|| 16|| 0|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Passau Black Hawks|| Oberliga|| 56|| 5|| 21|| 26|| 95|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Passau Black Hawks|| Oberliga|| 36|| 3|| 12|| 15|| 28|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| SV Silz || Tiroler Eliteliga || 24|| 8|| 19|| 27|| 12|| || || || || 
|-
| 2011|| HC České Budějovice || TE || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=3|2010-2011|| HC České Budějovice || Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Kladno || Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IHC Písek|| 1.liga || 15|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Parenté dans le hockey 
Il est le fils de l'ancien joueur international tchécoslovaque , qui a joué en Ligue nationale de hockey. Son frère Ales Dvořák est également professionnel.

Références 

Naissance en avril 1975
Naissance à České Budějovice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du KLH Jindřichův Hradec
Joueur du HC Jihlava
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Mustangs de Phoenix
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Gherdeina
Défenseur de hockey sur glace